

Codici 
 ABO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aboisso (Costa d'Avorio)
 abo – codice ISO 639-3 della lingua abon

Sigle 
 Associazione banche offshore

Geografia 
 Abo – comune del Camerun nel dipartimento di Moungo
 Abo – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America nello Stato del Nuovo Messico
 Åbo – nome in svedese di Turku, città della Finlandia

Onomastica 
 Abo e Abó – varianti in altre lingue del nome proprio di persona italiano Abbone

Persone 
 Abo di Tiflis – santo e martire cattolico
 Takeshi Abo – compositore giapponese

Altro 
 Abo – personaggio del cortometraggio Dragon Ball: Ossu! Kaette kita Son Goku to nakama-tachi!!
 Abo – nome francese del Pokémon Ekans
A/B/O – altro nome del genere letterario Omegaverse

Altri progetti